Pokémon : Raikou, la légende du tonnerre est un long métrage d'animation Pokémon sorti en 2001.

Synopsis

Distribution

Voix françaises

Voix québécoises

Voix américaines

Voix originales

Voir aussi

Articles connexes 
 Pokémon
 Liste des Pokémon

Liens externes 

Film Pokémon
Film doublé au Québec
Film japonais sorti en 2001
Film d'animation japonais